Cieślak est un patronyme porté notamment par :

 Anna Cieślak (née en 1980), actrice polonaise ;
 Ryszard Cieślak (1937-1990), acteur polonais.

Patronyme polonais